Роса де Кастиља има више значења:

 Роса де Кастиља (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Роса де Кастиља (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Роса де Кастиља (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса де Кастиља (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса де Кастиља (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса де Кастиља (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса де Кастиља (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роса де Кастиља (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Роса де Кастиља (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Роса де Кастиља (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Роса де Кастиља (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Роса де Кастиља (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Роса де Кастиља (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Роса де Кастиља (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса де Кастиља (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса де Кастиља (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса де Кастиља (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса де Кастиља (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса де Кастиља (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Роса де Кастиља (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Роса де Кастиља (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Роса де Кастиља (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Роса де Кастиља (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику